Daylesford kan syfta på:

 Daylesford, England – en ort i Adlestrop, Cotswold, Gloucestershire, England
 Daylesford, Kanada – en ort i Saskatchewan, Kanada
 Daylesford, Pennsylvania – en ort i Chester County, Pennsylvania, USA
 Daylesford, Victoria – en ort i Hepburn, Victoria, Australien